Менетий () может означать:
 в древнегреческой мифологии:
 Менетий (титан)
 Менетий (сын Актора) — один из аргонавтов, отец Патрокла, родич и друг Пелея.
 Менетий (спутник) — спутник астероида (617) Патрокл.